Autographa vminus är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1884. Autographa vminus ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
vminus